Miejscowości w USA:
 Maryville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Maryville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Maryville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Blount
Gminy w USA:
 Maryville (ang. Maryville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Rolette